Per stazione di San Pietro Avellana si può intendere:
 la stazione di San Pietro Avellana della ferrovia Sangritana
 la stazione di San Pietro Avellana-Capracotta della ferrovia Sulmona-Carpinone